Llista dels 334 municipis del departament francès del Loiret (45).

Loiret